Aigas-Vivas ist okzitanischer Name folgender französischer Orte:
 Aigues-Vives (Ariège)
 Aigues-Vives (Aude)
 Aigues-Vives (Gard)
 Aigues-Vives (Hérault)
 Ayguesvives